FDD est un sigle qui peut signifier :

 Frequency-division duplexing, une méthode de duplexage en télécommunications ;
 Floppy disk drive (en français, lecteur de disquette), un terme informatique ;
 Feature driven development (en français, développement basé sur les fonctionnalités), une méthode de développement de logiciel ;
 Francis Dupuis-Déri, un écrivain et universitaire québécois ;
 F.D.D. (où F.D.D. signifie Filthy, Defiler, Disgrace), le thème d'ouverture de l'dessin animé  chanté par  ;